Hans Lindström kan aves någon av följande:
Hans Lindström (förläggare) (1918–1990), svensk förläggare
Hans Lindström (litteraturforskare) (1918–2009), svensk litteraturforskare
Hans Lindström (konstnär) (född 1943), svensk formgivare och målare
Hans-Erik Lindström (född 1944), svensk präst och författare
Hans Lindström (1950–2021), svensk satirtecknare